Сезон 1945—1946 у Національній лізі А — 49-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1946
Швейцарія
Швейцарія